Кумаркхали:
 Кумаркхали — город и муниципалитет на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кумаркхали — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Куштия.